A União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas (UMES) é a entidade máxima de representação dos estudantes secundaristas da região metropolitana do Recife, Pernambuco. Ela representa todos os estudantes matriculados no ensino fundamental, médio, técnico e de pré-vestibular, público ou privado, da Região Metropolitana dos Estudantes Secundaristas.

É Filiada a UBES ( União Brasileira dos Estudantes Secundaristas).

Está Sediada a Rua Eduardo de Carvalho, 81 - Santo Amaro. Recife - Pernambuco.

História 
Tem história na luta por uma Educação Pública, Gratuita, de Qualidade e Laica e por uma sociedade justa e democratica.

Atuação 
Participa ativamente de diversas manifestações e passeatas. Como os Atos Contra o Aumento das Passagens.

2008 
Em 2008, ano da Realização da 1º Confêrencia Nacional de Juventude. A UMES se destacou como a entidade que mais realiazou Confêrencias Livres na construção da Confência Nacional, debatendo com milhares de estudantes as Politícas Públicas de Juventude.
Com o aumento das passagens, a UMES foi para rua e fez diversos atos contra o aumento. Particou da 1º Conferência Metropolitana de Transportes, e elegeu seu presidente, Tiago Oliveira, para representar os estudantes no CSTM (Conselho Superior de Transportes Metropolitano).
Na Jornada Nacional de Lutas em Março, entregou nas mãos do Presidente Lula e do Governador Eduardo Campos a pauta de reivindicações dos estudantes.

2009 
Em 2009, a UMES vêm participando ativamente das atividades da 1º Conferência Nacional de Educação e da 1º Conferência Nacional de Comunicação. Realizou, em conjunto com a UEP Cândido Pinto, UBES e UNE, vários atos Contra o Aumento das Passagens e Por Melhorias no Transporte Público. Realizou seu 15ª COMEB (Conselho Metropolitano de Entidades de Base). No segundo semestre de 2009, realizará o seu 10° Congressso, forúm máximo de deliberação da entidadade.

Presidentes 
 Sidney Mamede: (1990)
 Daniel Max: (1991 - 1993)
 Maxsandro Souza: (1993 - 1995
 Issac Cassimiro: 1995 - 1997
 Laudijane Domingos: 1997 - 1999
 Liliane: 2000 - 2002
 Camila Lumatti: 2003 - 2004
 Barbará Aline: 2004 - 2006 / 2006 - 2007
 Tiago Oliveira: 2007 - 2009
 Manuela Braga: 2009 - 2011
 Alesson Barbosa: 2011 - 2013
 Jader Silva: 2013 - 2014 
 Jairo Marques: 2014 - 2016 
  Lucas Vinícius: 2016 - 2018
 Ronald Ananias: 2018-2020

 Entidades Filiadas 
 Grêmios Estudantis
 Entidades Municipais 
 UJES - União Jaboatonense dos Estudantes Secundaristas.
 UCES - União Cabense dos Estudantes Secundaristas.
 UEFMMI - União dos Estudantes do Ensino Fundamental e Médio do Município de Ipojuca.
 UESP - União dos Estudantes Secundaristas do Paulista.
 UESI - União dos Estudantes Secundaristas de Itamaracá.
 UESAL - União dos Estudantes Secundaristas de Abreu e Lima.
 UESI''' - União dos Estudantes Secundaristas de Igarassu.

Ligações externas 
  Página oficial da UMES

Organizações estudantis do Brasil